Udvarnok (személy) – az udvarbirtok önállóan gazdálkodó félszabad állapotú mezőgazdasági termelője az Árpád-korban
Udvarnok (település) – község Szlovákiában
Hontudvarnok (szlovákul Dvorníky), Teszér része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Korponai járás
Kisudvarnok
Méhészudvarnok
Nagyudvarnok
Szádudvarnok
Szőlősudvarnok
Törzsudvarnok
Zalaudvarnok, korábban Udvarnok, 1984-től Zalaszentgrót része